Jardine ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Jardine (* 1933), britischer Segler
 Alan Jardine (* 1942), amerikanischer Musiker und Gründungsmitglied der Beach Boys
 Anja Jardine (* 1967), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Cassandra Jardine (1954–2012), britische Journalistin
 Don Jardine (1940–2006), kanadischer Wrestler
 Douglas James Jardine (1888–1946), britischer Kolonialgouverneur
 Hilary Jardine (* 1983), kanadische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Ian Jardine (* 1964), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Jack Owen Jardine (1931–2009), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor, bekannt unter dem Pseudonym Larry Maddock
 James Jardine (1776–1858), schottischer Bauingenieur
 John Jardine (* 1951), kanadischer Mathematiker
 Julie Ann Jardine (1926–2012; Pseudonym Howard L. Cory), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin und Tänzerin
 Lisa Jardine (1944–2015), britische Historikerin und Publizistin
 Nicholas Jardine (* 1943), britischer Wissenschaftsphilosoph und -historiker
 Perla Haney-Jardine (* 1997), US-amerikanische Schauspielerin
 Ray Jardine (* 1944), US-amerikanischer Kletterer und Bergführer
 Richard Jardine (* 1953), britischer Geotechniker
 Ryan Jardine (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Sandy Jardine (1948–2014), schottischer Fußballspieler
 

Sonstiges:
 Jardine Peak, Berg auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Jardin (Begriffsklärung)